Матчі у групі F чемпіонату світу з футболу 2018 були зіграні з 17 по 27 червня 2018 року. У групі виступали Німеччина, Мексика, Швеція та Південна Корея. Команди, що посіли два перших місця, вийшли до 1/8 фіналу.

Таблиця

Матчі

Німеччина — Мексика

Швеція — Південна Корея

Південна Корея — Мексика

Німеччина — Швеція

Південна Корея — Німеччина

Мексика — Швеція

Примітки

Посилання 

 Чемпіонат світу з футболу 2018 (група F)  

Чемпіонат світу з футболу 2018